Scriba se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig Gottlieb Scriba
 Ludwig Philipp Karl Scriba